66-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч»
17 октября 2022 года

Золотой мяч (мужчины):
 Карим Бензема

(первый раз)

Золотой мяч (женщины): 
 Алексия Путельяс

(второй раз)

Лучший молодой футболист (игроки до 21 лет): 
 Гави

Лучший голкипер: 
 Тибо Куртуа

(первый раз)

Трофей Герда Мюллера: 
 Роберт Левандовский

(второй раз)

Лучший клуб года:
 Манчестер Сити 

(первый раз)

< 65-я Церемонии вручения 67-я >
Золотой мяч 2022 () — 66-я ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира, вручается журналом France Football. Претенденты были оглашены 12 августа 2022 года, сама церемония прошла 17 октября 2022 года.

Результаты — мужчины

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Результаты — женщины

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Трофей Копа — результаты

Приз имени Яшина — результаты

Трофей Герда Мюллера — результаты 
Награда более известна как «Лучший нападающий года», но в августе 2021 года, после смерти немецкого нападающего и тренера Герда Мюллера, была переименована в его честь.

Лучший клуб года — результаты

Примечания 

Футбол в Европе в 2022 году
Золотой мяч (France Football)
События 17 октября
Октябрь 2022 года